La nazionale di calcio dell'Italia Under-19 è la rappresentativa calcistica Under-19 nazionale dell'Italia ed è posta sotto l'egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nella gerarchia delle nazionali giovanili italiane è posta prima della nazionale Under-18.

La rappresentativa è sorta all'inizio della stagione 2001-2002: a partire dal 2002, infatti, il campionato europeo di calcio Under-18 è stato sostituito dal campionato europeo di calcio Under-19.

Struttura 
Ogni stagione l'obiettivo di questa nazionale è di partecipare, attraverso il superamento di due fasi di qualificazione, al campionato europeo Under-19, manifestazione a cadenza annuale tenuta di solito a luglio, che negli anni pari qualifica le migliori nazionali europee al campionato mondiale Under-20 dell'anno successivo.

Storia 
Ha vinto il campionato europeo Under-19 nell'edizione del 2003. In quella circostanza la squadra, guidata dal commissario tecnico Paolo Berrettini, batté in finale il Portogallo per 2-0, vincendo il secondo titolo europeo di categoria della sua storia, dopo quello del 1958. Di quella squadra, tra gli altri, facevano parte Giorgio Chiellini, Alberto Aquilani, Raffaele Palladino e Giampaolo Pazzini.

Dopo qualche anno di qualificazioni mancate, nel 2008 l'U-19 si è qualificata per l'europeo U-19 in Repubblica Ceca, dove è giunta in finale, persa per 3-1 contro la Germania. In questa edizione si sono messi in luce il portiere Fiorillo, i centrocampisti Raggio Garibaldi e Poli e l'attaccante Okaka.

Nel 2011 ha vinto un'edizione del Valentin Granatkin Memorial e una Coppa Sendai nel 2004.

Nel 2016 si è qualificata per la finale dell'europeo U-19 in Germania, dove è stata battuta per 4-0 dalla Francia.

Nel 2018 ha raggiunto nuovamente la finale dell'europeo U-19 in Finlandia, dove è stata battuta per 4-3 dal Portogallo, che l’Italia aveva battuto qualche giorno prima per 3-2 nella fase a gironi.

Palmarès 
Campionato europeo Under-19:
 2003
 2008, 2016, 2018
 (Semifinale) 2022

Piazzamenti agli Europei Under-19
 2002: Turno di qualificazione
 2003: Campione 
 2004: Primo Turno - Fase Finale
 2005: Fase Elite
 2006: Turno di qualificazione
 2007: Fase Elite
 2008: Secondo posto 
 2009: Turno di qualificazione
 2010: Primo Turno - Fase finale
 2011: Fase Elite
 2012: Fase Elite
 2013: Fase Elite
 2014: Fase Elite
 2015: Fase Elite
 2016: Secondo posto 
 2017: Fase Elite
 2018: Secondo posto 
 2019: Primo Turno - Fase Finale
 2022: Semifinale

Commissari tecnici
Luca Giannini (1993-1997)
Paolo Berrettini (2000–2004)
Francesco Rocca (2006–2008)
Massimo Piscedda (2008–2010)
Daniele Zoratto (2010–2011)
Alberico Evani (2011–2013)
Alessandro Pane (2013–2015)
Paolo Vanoli (2015–2016)
Paolo Vanoli e Roberto Baronio (2016)
Roberto Baronio (2016–2017)
Paolo Nicolato (2017–2018)
Federico Guidi (2018–2019)
Carmine Nunziata (2019)
Alberto Bollini (2019–2020)
Carmine Nunziata (2020-2022)
Alberto Bollini (2022- )

Rosa attuale 
Elenco dei 20 giocatori convocati in vista del campionato europeo di categoria del 2022 in Slovacchia, in programma dal 18 giugno al 1º luglio 2022.

Note: Giorgio Scalvini e Wilfried Gnonto, inizialmente inclusi fra i convocati, non hanno ricevuto il permesso di unirsi al gruppo da parte delle rispettive squadre di club.

Statistiche aggiornate al 28 giugno 2022, dopo l'incontro con l'Inghilterra.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Staff tecnico 
 Commissario tecnico: Carmine Nunziata
 Assistenti allenatori: Emanuele Filippini e Massimiliano Favo
 Capo delegazione: Evaristo Beccalossi
 Coordinatore: Maurizio Viscidi
 Preparatore atletico: Marco Montini
 Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron
 Medici: Raffaele Iorio, Carmelo Papotto e Lorenzo Ticca
 Fisioterapisti: Tommaso Cannata e Andrea Cantera
 Match analyst: Marco Mannucci
 Nutrizionista: Maria Luisa Cravana
 Segretari: Aldo Blessich e Massimo Petracchini

Note

Voci correlate 
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Nazionale di calcio dell'Italia

Collegamenti esterni 
 

Under-19
Italia